Рафаэлла Машадри (; род. 30 сентября 1980 года, Комо, пров. Комо, Ломбардия, Италия) — итальянская профессиональная баскетболистка, выступавшая в женской национальной баскетбольной ассоциации. Не выставляла свою кандидатуру на драфт ВНБА 2004 года, но ещё до начала очередного сезона заключила контракт с командой «Лос-Анджелес Спаркс». Играла на позиции лёгкого форварда.

В составе национальной сборной Италии Машадри принимала участие на чемпионатах Европы 2007 года в Италии, 2009 года в Латвии, 2013 года во Франции, 2015 года в Венгрии и Румынии и 2017 года в Чехии и стала серебряным призёром летней Универсиады 2003 года в Тэгу.

Ранние годы 
Рафаэлла Машадри родилась 30 сентября 1980 года в городе Комо (провинция Комо), дочь Луиджи Машадри.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте fiba.com
 Профайл на сайте WNBA.com
 Профайл на сайте eurobasket.com
 Статистика в LBF на сайте legabasketfemminile.it
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com

Баскетболисты Италии
Чемпионы Италии по баскетболу
Игроки сборной Италии по баскетболу
Игроки ЖБК «Пул Коменсе»
Игроки «Лос-Анджелес Спаркс»
Игроки ЖБК «Скио»